korrelgrootte (sediment), de gemiddelde diameter van klasten in sediment of sedimentaire gesteenten
korrelgrootte (materiaalkunde), de grootte van korrels (kristallieten) in kristallijne materialen